Okręty US Navy o nazwie USS "Mallard":

Pierwszy "Mallard" (AM-44) był trałowcem, który służył w Marynarce w latach 1919-1946.
Drugi "Mallard" (AMCU-30) był okrętem desantowym przerobionym później na wykrywacz min. Był w służbie w latach 1944-1960.

Mallard